El Gran Premi de la Comunitat Valenciana de motociclisme de 2012 va ser la divuitena, i darrera, cursa de la temporada 2012 de motociclisme. La cursa es disputà al Circuit Ricardo Tormo (Xest, País Valencià) el cap de setmana del 9 a l'11 de novembre de 2012.

Classificació

MotoGP

Moto2

Moto3

Notes 
 La remuntada de Marc Márquez des de la 33a posició a la victòria va ser la major remuntada en tota la història del Campionat.

 Dani Pedrosa, que va fer la pole position en MotoGP, va començar la cursa des del pit lane perquè va entrar a boxes per a un de canvi moto perquè l'asfalt s'estava assecant, com Álvaro Bautista, Nicky Hayden i Cal Crutchlow. El pilot català, tot i això, va guanyar la cursa després que Jorge Lorenzo es va estavellar amb força quan el pilot de Yamaha va intentar doblar James Ellison.

Referències 

Valencia
Edicions del Gran Premi de la Comunitat Valenciana de motociclisme